Vitré, Ille-et-Vilaine
 Vitré, Deux-Sèvres